Сере́ст (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Рейан. Округ коммуны — Форкалькье.

Код INSEE коммуны — 04045.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1208 человек.

Климат 
Климат средиземноморский. Лето жаркое и сухое, зимой прохладно, часто бывают заморозки. Серест не имеет своей метеостанции, ближайшая находится в Пьервере.

Экономика 
В 2007 году среди 689 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 463 были экономически активными, 226 — неактивными (показатель активности — 67,2 %, в 1999 году было 62,6 %). Из 463 активных работали 381 человек (212 мужчин и 169 женщин), безработных было 82 (40 мужчин и 42 женщины). Среди 226 неактивных 37 человек были учениками или студентами, 102 — пенсионерами, 87 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки